Самбірський деканат РКЦ — одна з 12-ти адміністативно-територіальних одиниц Львівсьої архідієцзії Римо-католицької Церкви в Україні із центром у Самбір. Деканат утворено 1994 року

Парафї 
 Бісковичі
 Болозів
 Бориня
 Боютичі
 Грабівниця
 Гусаків
 Добромиль
 Дубляни
 Дубрівка
 Комарники
 Корналовичі
 Лановичі
 Максимовичі
 Міженець
 Надиби
 Нижанковичі
 Нове Місто
 Радохинці
 Ралівка
 Рожеве
 Самбір
 Стара Сіль
 Старий Самбір
 Стрілковичі
 Сусідовичі
 Турка
 Хирів
 Чижки
 Чуква

Примітки 

Деканати Львівської архидієцезії РКЦ в Україні
Самбір